Чубаревка — название населённых пунктов на Украине:

 Чубаревка — с 1928 по 1937 гг. название города Пологи Пологовского района Запорожской области.
 Чубаревка — до 2016 г. название села Фёдоровка в Пологовском районе Запорожской области.
 Чубаревка — до 2016 г. название села Града в Андрушёвском районе Житомирской области.

См. также 
 Чубаровка